Rignano sull'Arno, een gemeente in de Italiaanse provincie Florence (regio Toscane)
 Rignano Flaminio, een gemeente in de Italiaanse provincie Rome (regio Latium)
 Rignano Garganico, een gemeente in de Italiaanse provincie Foggia (regio Apulië)